Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dubai Duty Free Tennis Championships 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 16. bis 17. Februar 2019 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Dubai